Deze lijst vormt een overzicht van watertorens in Overijssel.


|}

 
Overijssel